Йо́ло () — название нескольких географических объектов.

 Йоло (округ) — округ в штате Калифорния
 Йоло (Калифорния) — невключенная территория в одноименном округе
 Йоло (аэропорт) — аэропорт в одноименном округе
 Йоло (Мали) — деревня в Мали